Ел Отро Аројо има више значења:

 Ел Отро Аројо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Отро Аројо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику